Allmän och allmänhet kan syfta på:

 Allmänhet – vanliga människor, folket, publiken, se allmänheten
 Allmänhet (logik) – inom logiken giltighet under alla omständigheter; under alla eller ett flertal premisser. För att uppnå detta kan man generalisera.

Se även
 Allmänning
 Offentlighet – giltighet eller tillgänglighet för alla människor